Bieg kobiet na dystansie 10 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 10 lutego. Wzięły w nim udział 44 zawodniczki z 14 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka ZSRR Raisa Smietanina.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976